Cantonul Is-sur-Tille este un canton din arondismentul Dijon, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Avelanges || align="right" | 46 || align="right" | 21120 || align="right" | 21039
|-
| Chaignay || align="right" | 430 || align="right" | 21120 || align="right" | 21127
|-
| Courtivron || align="right" | 163 || align="right" | 21120 || align="right" | 21208
|-
| Crécey-sur-Tille || align="right" | 164 || align="right" | 21120 || align="right" | 21211
|-
| Diénay || align="right" | 235 || align="right" | 21120 || align="right" | 21230
|-
| Échevannes || align="right" | 147 || align="right" | 21120 || align="right" | 21240
|-
| Épagny || align="right" | 218 || align="right" | 21380 || align="right" | 21245
|-
| Flacey || align="right" | 144 || align="right" | 21490 || align="right" | 21266
|-
| Gemeaux || align="right" | 761 || align="right" | 21120 || align="right" | 21290
|-
| Is-sur-Tille || align="right" | 3 926 || align="right" | 21120 || align="right" | 21317
|-
| Lux || align="right" | 502 || align="right" | 21120 || align="right" | 21361
|-
| Marcilly-sur-Tille || align="right" | 1 432 || align="right" | 21120 || align="right" | 21383
|-
| Marey-sur-Tille || align="right" | 301 || align="right" | 21120 || align="right" | 21385
|-
| Marsannay-le-Bois || align="right" | 673 || align="right" | 21380 || align="right" | 21391
|-
| Moloy || align="right" | 219 || align="right" | 21120 || align="right" | 21421
|-
| Pichanges || align="right" | 223 || align="right" | 21120 || align="right" | 21483
|-
| Poiseul-lès-Saulx || align="right" | 48 || align="right" | 21120 || align="right" | 21491
|-
| Saulx-le-Duc || align="right" | 187 || align="right" | 21120 || align="right" | 21587
|-
| Spoy || align="right" | 244 || align="right" | 21120 || align="right" | 21614
|-
| Tarsul || align="right" | 124 || align="right" | 21120 || align="right" | 21620
|-
| Til-Châtel || align="right" | 819 || align="right" | 21120 || align="right" | 21638
|-
| Vernot || align="right" | 90 || align="right" | 21120 || align="right" | 21666
|-
| Villecomte || align="right" | 188 || align="right" | 21120 || align="right" | 21692
|-
| Villey-sur-Tille || align="right" | 277 || align="right" | 21120 || align="right" | 21702
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or